Fredrick Kayindi-Ngobi (1973. december 23.) ugandai nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve: Fredrick Mufta Kayindi-Ngobi. Polgári foglalkozása pénzügyi cégvezető.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetésből 1997-ben vizsgázott. Lakókörzetének labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Ugandai Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével az Super League bírója.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Ugandai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt és a franciát beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint CAF-bajnokok ligája és CAF Confederation Cup klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. Az Egyiptomi labdarúgó-szövetség felkérésére a Premier League keretében vezetett mérkőzést. 2016-ban nem szerepel a FIFA JB nyilvántartásában.

Afrikai nemzetek kupája 
A 2012-es afrikai nemzetek kupája valamint a 2013-as afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornán a CAF JB bíróként alkalmazta.

2012-es afrikai nemzetek kupája

2013-as afrikai nemzetek kupája

Források 

Ugandai labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek